Pedro A. Ramos García (Madrid, 9 de octubre de 1973) es un escritor, poeta y guionista español. Ha trabajado como conserje, relaciones públicas, dependiente, geólogo, botones, diseñador gráfico y publicista.

Biografía 
Nació en el barrio de Entrevías, Madrid. Se licenció en Geología, en la Universidad Complutense de Madrid.

En La Coruña dirigió la escuela de escritura Polisemias, el único espacio en Galicia dedicado a impartir talleres de escritura creativa, actividad que desenvuelve en diversos puntos de la geografía española. Fue coordinador y presentador del ciclo Libros en Directo y el director del Festival CoruñaMayúscula en las tres ediciones que llegaron a realizarse.

El escritor 
Ha publicado las siguientes novelas: Masculino singular (2006), Todo es mentira, la vida fácil de Bernard Madoff (2014), La Playa de los cristales (2017), El Coleccionista de besos (2018), Tres mil noches con Marga (2018), Raúl y la luz azul (2020), Héroes (2021)
Realizó un largometraje documental en el año 2007, Tolos por Xapón. Para TVG realizó los guiones de algunos capítulos de las series As leis de Celavella y Libro de Familia.

En cuanto a su faceta poética, destacar su libro en Elpaísdelosméritos (2011) y el vídeo poema Lugares comunes que resultó finalista en el Festival Cosmopoética de Córdoba. También ha participado en festivales internacionales de Poesía como ARS AMANDI de Panamá y ARTEFACTO de Logroño.

En 2013 presentó Textos Apropiados, un espectáculo multimedia donde mezcla palabra, música e imagen a partir de textos de Cortázar, Poe, Follonosa, Gil de Biedma, Galeano y Panero entre otros.

En 2019 recibió el Premio Los Inmortales a su obra El Coleccionista de besos.

En 2022 Un ewok en el jardín recibió el XXX Premio edebé de Literatura Juvenil.

Cada viernes, comparte lecturas y trocitos de vida en su web.

Enlaces externos 
 lau2.org

Escritores de España del siglo XXI
Novelistas de España
Poetas de España
Nacidos en Madrid